A női 3 méteres műugrást a 2014-es úszó-Európa-bajnokságon május 24-én rendezték meg. Délben a selejtezőt, késő délután pedig a döntőt.

Az orosz Nagyezsda Bazsina – kiélezett csatában – szerezte meg a viadal aranyérmet az olasz Tania Cagnotto és a német Nora Subschinski előtt. A magyar versenyző, Gondos Flóra a selejtezőből nem jutott be a fináléba.

Eredmény 
Zölddel kiemelve a döntőbe jutottak.

Jegyzetek 

N03